Кускокуїм — гірський хребет на Алясці.
 Кускокуїм — річка на Алясці, впадає до Берингова моря.
 Кускокуїм — затока Берингова моря.